Ленинская Искра — название населённых пунктов в России:

 Ленинская Искра — посёлок в Котельничском районе Кировской области.
 Ленинская Искра — село в Медвенском районе Курской области.
 Ленинская Искра — посёлок в Перевозском районе Нижегородской области.
 Ленинская Искра — урочище в Татищевском районе, Саратовской область.

 Судно
 «Ленинская Искра» — судно (Проект: B-69 (ПНР), тип Профессор Баранов) (07.1970—04.1997)

 Завод
 Завод «Ленинская искра» (Ленинград, Профессора Попова, 38—40)

Прочее 
 «Ленинская Искра» — одно из названий газеты «Искра».
 Газета «Ленинская искра», п. Шушенское.
 Книга Ленинская «Искра» (1900—1950). М., Государственное Издательство политической литературы, 1950 г.(к 50-летию издания первого номера газеты «Искра»)
 Книга М. С. Волин Ленинская «Искра» (1900—1903). М., Политиздат, 1964 г.
 Книга Ленинская «Искра» на Урале, Пермское книжное издательство, 1975 г. (с. 176)
 и множество других книг…
 Колхоз ОПХ «Ленинская Искра»
 Памятный барельеф работникам завода «Ленинская искра», МО Чкаловское, Петроградский район, Санкт-Петербург, Профессора Попова, д. 38

См. также 
 «Ленинские искры» — газета

Примечания